Jezioro Bukowskie na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Sierakowice, powiecie kartuskim (województwo pomorskie)
 Jezioro Bukowskie w gminie Lubawka, powiecie kamiennogórskim (województwo dolnośląskie).